Фере — фамилия, которую носили следующие известные личности:

 Фере, Владимир Георгиевич (1902—1971) — советский композитор, Народный артист Киргизской ССР (1944).
 Фере, Георгий Владимирович — советский поэт, сценарист; сын композитора Владимира Георгиевича Фере.
 Фере, Жюльен (род. 1982) — французский футболист, полузащитник клуба «Ренн».
 Фере, Николай Эдуардович (1897—1981) — главный агроном Колонии имени Горького. В Педагогической поэме назван Эдуардом Николаевичем Шере.
 Фере, Рене (1945—2015) — французский кинорежиссёр и продюсер, специализировавшийся на социальном кино.
 Фере, Фёдор Данилович (ум. 1794) — русский военный инженер, генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Фере, Эдуард Вадимович (1936—2009) — советский и украинский начальник МВД, генерал-полковник МВД Украины.

Другое
 Фере (Эврос) — малый город в Греции.
  — железнодорожная станция.

См. также 
 Вере
 Ферре
 Феры